

Plaatsen
East Griffin
Griffin (Georgia)
Griffin (Indiana)

Personen
Johnny Griffin, een Amerikaans jazzsaxofonist
Kathy Griffin, een Amerikaans comédienne en actrice
Merv Griffin, een Amerikaanse zanger, televisieproducent en -presentator
Nick Griffin, een Brits politicus

Griffin Bell, een Amerikaans jurist en politicus
Griffin De Vroe, een Belgisch voetballer
Griffin Frazen, een Amerikaans acteur
Griffin (personage), een fictief romanpersonage

de hoofdpersonen in de animatieserie Family Guy:
Peter Griffin
Lois Griffin
Meg Griffin
Chris Griffin
Stewie Griffin
Brian Griffin

Overigen
Griffin Park, een voetbalstadion in Londen
The Griffin's, een Dominicaans sigarenmerk